Ática — região grega
 Ática (editora)
 Ática (prefeitura) — divisão administrativa grega
 Neoaticismo ou "Escola Neo-Ática"

 Attica

Desambiguações de topônimos